Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii jazzowy fonograficzny debiut roku:

Laureaci oraz nominowani do nagrody

Przypisy 

Debiut, jazz
Nagrody jazzowe